Скинени има више значења:

 Скинени (Саскут), насеље у округу Бакау у Румунији
 Скинени (Саучешти), насеље у округу Бакау у Румунији
 Скинени (Васлуј), насеље у округу Васлуј у Румунији